Drei Mann in einem Boot bzw. Three Men in a Boat steht für:

 Drei Mann in einem Boot (Roman), Erzählung von Jerome K. Jerome aus dem Jahr 1889
 Drei Mann in einem Boot (1956), britischer Spielfilm von Ken Annakin aus dem Jahr 1956
 Drei Mann in einem Boot (1961), deutscher Spielfilm von Helmut Weiss aus dem Jahr 1961
 Three Men in a Boat (1975), britischer Spielfilm von Stephen Frears aus dem Jahr 1975
 Leichtmatrosen – Drei Mann in einem Boot (2017), deutscher Fernsehfilm von Stefan Hering